Ultimate 3D (nazywany również U3D) – bezpłatny silniki 3D, przeznaczony do użytku z Game Makera. Obecnie korzysta z DirectX 8.1 i jest zaprogramowany przez Christopha Petersa w C++.

Uwaga 
1 lipca 2008 Christoph Peters ogłosił, że przyszłe wersje Ultimate 3D nie będą oferować interfejsu używanego z Game Makerem. Ultimate 3D 3.0, który jest obecnie opracowywany jest w oparciu o DirectX 9.0c i może stać się kompletną podstawą do tworzenia gier.

Charakterystyka 
Ultimate 3D został pierwotnie zaprojektowany do łatwego w użyciu silnika 3D dla przyjaznego kreatora gier Game Markera, który obsługiwał tylko 2D renderowanie w czasie pierwszej wersji Ultimate 3D. Ultimate 3D 2.0 Beta 1 oferował znacznie szerszy zakres funkcji, które mogłyby zostać wykorzystane do zaawansowanej grafiki 3D.
Lista najważniejszych funkcji:
 Sprawny system tworzenia prymitywnych geometrii
 Oświetlenie i system mgły
 Wsparcie dla per-pixel lighting oraz parallax mapping
 Wsparcie dla dzielonych ekranów
 Skuteczne renderowanie dużych i szczegółowych terenów
 Wsparcie dla pełnoekranowego antyaliasingu
 Wsparcie dla filtrowania anizotropowego

Linki zewnętrzne 
 Ultimate 3D Oficjalna strona Ultimate 3D

Silniki gier komputerowych